Кваліфікаційний раунд у змаганнях зі спортивної гімнастики серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 року пройшов 7 серпня. Взяли участь 98 спортсменок з 49 країн. У рамках цього раунду пройшов відбір до фіналів у всіх дисциплінах, представлених на іграх. У фінал командних змагань вийшли 6 країн, які набрали найбільшу кількість балів. На кожному зі снарядів виступили по 4 спортсменки, а підсумкова сума розраховувалась за результатами виступу трьох найкращих гімнасток на кожному снаряді. У фінал індивідуального багатоборства пройшли 28 спортсменок. Якщо будь-яка учасниця відмовиться від участі у фіналі, то її замінить наступна за набраними очками спортсменка. У фінали індивідуальних змагань вийшло по 8 гімнасток, які показали найкращий результат на цих снарядах. Змагання поділялись на п'ять підгруп.

Підгрупи 
Спортсменки, які брали участь у командній першості, були згруповані разом у своїх командах, тоді як решта гімнасток поділені на вісім змішаних груп. Міжнародна федерація гімнастики провела жеребкування, за допомогою якого розбила учасниць на п'ять підгруп. Спортсменки кожної з груп виступали на одному й тому ж снаряді одна за одною.

Підгрупа 1 

Змішана група 1

Змішана група 7

Підгрупа 2 

Змішана група 5

 Змішана група 6

Підгрупа 3 

 Змішана група 8

Підгрупа 4 

Змішана група 2

Змішана група 4

Підгрупа 5 

Змішана група 3

Результати

Спортсменки, що кваліфікувались у фінал в абсолютній першості

Запасні 
Запасними на фінал в абсолютній першості є:
 
 
 
 

У фінал в абсолютній першості могли пройти лише дві гімнастки від однієї країни. Тож у деяких випадках третя гімнастка посідала достатньо високе місце, але не пройшла через квоту. Це такі гімнастки як:
  (3-тє місце)
  (16-те місце)
  (22-ге місце)
  (23-тє місце)

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Примітки

Посилання 
 Спортивна гімнастика  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016 року    
 Олімпійський турнір  на сайті Міжнародної федерації гімнастики (FIG) 

Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2016
Спортивна гімнастика на Олімпійських іграх